USS Kearsarge ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos. El primero de ellos, recibía su nombre por el Monte Kearsarge en el Condado de Merrimack, Nuevo Hampshire, mientras que los otros cuatro, reciben su nombre en honor al primero de los buques. 

El , fue una balandra de guerra botada el 11 de septiembre de 1861, que participó en combates durante la guerra de secesión, derrotando a la balandra de guerra corsaria de la confederación CSS Alabama, y que naufragó en América central el 2 de febrero de 1894.
 
El , fue un acorazado botado el 24 de marzo de 1898 que navegó con la gran flota blanca, participó en ambas guerras mundiales y posteriormente, fue vendido para desguace el 9 de agosto de 1955.

El , fue un portaaviones de clase Essex, que fue renombrado Hornet antes de su botadura.

El , fue un portaaviones de clase Essex con casco largo, botado el 5 de mayo de 1945, que participó en combate durante las guerras de Corea y Vietnam, y que fue desguazado en  1974.

El , es un buque de asalto anfibio del tipo LHD de la clase Wasp  que entró en servicio en 1993 y permanece en activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos